Пюилубье () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Экс-ан-Прованс, кантон Тре.

Площадь коммуны — 40,85 км², население — 1671 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 1860 человек (2012), плотность населения — 45,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 1845 человек, а в 2012 году — 1860 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1170 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 829 были экономически активными, 341 — неактивными (показатель активности 70,9 %, в 1999 году — 68,1 %). Из 829 активных трудоспособных жителей работали 746 человек (402 мужчины и 344 женщины), 83 числились безработными (41 мужчина и 42 женщины). Среди 341 трудоспособных неактивных граждан 164 были учениками либо студентами, 115 — пенсионерами, а ещё 62 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 644 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 1595,5 человек. При этом медиана доходов составила 21 тысяча 497 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Пюилубье